(3352) Маколифф () — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к спектральному классу A, богатому оливином. Он был открыт 6 февраля 1981 года американским астрономом Норманом Томасом в обсерватории Андерсон-Меса и был назван в честь Кристы Маколифф, американской женщины-астронавта, погибшей при катастрофе шаттла «Челленджер» 28 января 1986 года.

Астероиды (3350) Скоби, (3351) Смит, (3353) Джарвис, (3354) Макнейр, (3355) Онидзука и (3356) Резник названы в честь других погибших членов экипажа этого шаттла.

См. также 
 Список астероидов (3301—3400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, названные в честь людей